Курт Шрайнерт (; , , , Королевство Пруссия, Германская империя — ) — немецкий .

Окончил Берлинский университет, в 1929 году защитил диссертацию по роману Жан-Поля «Зибенкэз». Работал в Гёттингенском университете.

Считался, прежде всего, крупнейшим специалистом по жизни и творчеству Теодора Фонтане, подготовил собрание его сочинений, опубликовал собрание писем. Изучал также творчество основоположницы немецкого исторического романа , опубликовав монографию о ней (; 1941, переиздание 1969). Среди других публикаций Шрайнерта — «Записки о Прибалтике и Московии. 1666—1670 гг.» Ганса Морица Айрмана.

Библиотека Шрайнерта, содержавшая 4500 томов, в 1974 году передана в состав Библиотеки герцога Августа в Вольфенбюттеле.

Примечания 

Филологи Германии